Circuit des Ardennes (wyścig samochodowy) – wyścig samochodowy rozgrywany w latach 1902–1907
 Circuit des Ardennes (kolarstwo) – wyścig kolarski rozgrywany od 1951